Фабийонишское староство (лит. Fabijoniškių seniūnija) — староство города Вильнюс, находится на севере от центра города, возле магистрали Вильнюс — Паневежис. Большую часть составляет район Фабийонишки, строительство которого началось в 1986 году на месте бывшей деревни Фабийонишкес, включает также районы Павильонис (Перкункемис) и Байорай.

В старостве есть костёл святых последних дней Иисуса Христа, с 2018 года работает общественный бассейн.

В Фабийонишском старостве вокруг Шешкинской тропы на улице С. Станявичяус в 2018 году была снята большая часть сериала от HBO Чернобыль.

Примечания 

Староства Вильнюсского городского самоуправления